Il Garda Bresciano Groppello è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, brillante.
odore: vinoso, fruttato, caratteristico.
sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Brescia  (1991/92)  2341,0  
Brescia  (1992/93)  3775,0  
Brescia  (1993/94)  3639,0  
Brescia  (1994/95)  3851,71  
Brescia  (1995/96)  3561,07  
Brescia  (1996/97)  4491,08

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Groppello gentile